Zákoník práce může být:

 Zákoník práce (Československo, 1965)
 Zákoník práce (Česko, 2006)
 Zákoník práce (Kanada, 1985)

Prameny pracovního práva